Makrickas ist der Familienname folgender Personen:

 Petras Kazys Makrickas, litauischer Ingenieur und Politiker
 Rolandas Makrickas (* 1972), litauischer Geistlicher und Kurienerzbischof